El Talar bezeichnet:

 El Talar (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 El Talar (Jujuy), Ort in Argentinien